Strada statale 69 – strada statale polacca
 Strada statale 69 di Val d'Arno